Saibou ist der Familienname folgender Personen: 

 Ali Saibou (1940–2011), nigrischer Politiker und ehemaliger Staatspräsident
 Joshiko Saibou (* 1990), deutscher Basketballspieler